Franzosenbach ist ein Gewässername:

 Franzosenbach (Mühlenbach), linker Zufluss des Mühlenbachs (zum Kettbach, zum Halterner Mühlenbach oder Heubach) gegenüber dem Hof Dreeshaake nahe Merfeld, Stadt Dülmen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Franzosenbach (Roter Bach), rechter Zufluss des Roten Bachs auf dem Truppenübungsplatz Senne bei Staumühle, Gemeinde Hövelhof, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Franzosengraben